Moriscos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moriscos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Moriscos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar